Валок:

 Валок — расположенные в ряд в гряде скошенная трава, сено, солома, снег.
 Валок — уменьшительное от вал.

Топоним 
 Валок () — село в Полтавском районе Полтавской области Украины.

Персоналии 
 Валок, Марко (, 1927—1996) — югославский футболист и футбольный тренер.

См. также 
 Валки